Herviera är ett släkte av snäckor. Herviera ingår i familjen Pyramidellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Herviera